Klinsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Klinsmann (* 1997), deutsch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Jürgen Klinsmann (* 1964), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Luise Klinsmann (1896–1964), deutsche Politikerin (SPD)